«Get Happy» — песня композитора Гарольда Арлена и поэта-песенника Теда Колера.

Впервые прозвучала в мюзикле The Nine-Fifteen Review, премьера которого состоялась на Бродвее в 1930 году. Это была финальная песня первого акта.

Позже её использовали для финала вышедшего на экраны в 1950 году фильма «Летние гастроли» c Джуди Гарленд и Джином Келли. Для исполнявшей её Джуди Гарленд эта песня стала одной из «визитных карточек».

Признание 
Американский институт киноискусства поместил эту песню (в версии из фильма 1950 года «Летние гастроли») на 61-е место своего списка ста лучших песен из американских кинофильмов.

Примечания 

Песни 1930 года
Песни из мюзиклов
Песни из кинофильмов

Песни Джуди Гарленд